Miejscowości w USA:
 Halsey – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Blaine
 Halsey – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Halsey – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Halsey (ang. Halsey Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Inne:
 USS Halsey – nazwa noszona przez okręty amerykańskie
 William Halsey – amerykański admirał
 Halsey – amerykańska piosenkarka